Симфония № 5, соч. 50, FS 97 — сочинение Карла Нильсена, написанное между 1920 и 1922 годами. Премьера симфонии состоялась в Копенгагене 24 января 1922 года под управлением композитора. Это одна из двух симфоний Нильсена, не имеющих авторского названия (другой такой симфонией является № 1).

Произведение имеет необычную структуру: оно состоит из двух частей. Симфония написана новаторским музыкальным языком и имеет множество контрастных элементов.

История создания 
Нет никаких свидетельств о том, что вдохновило Нильсена на написание Пятой симфонии или когда он начал работу над ней, но считается, что её первая часть была сочинена в Хумлебеке зимой или весной 1921 года. Полностью композиция была завершена к 15 января 1922 года (по крайней мере, эта дата указана в партитуре). Новую симфонию Нильсен посвятил своим друзьям Вере и Карлу Йохану Михаэльсенам. Премьера произведения состоялась всего через девять дней после его написания в музыкальном обществе Musikforening.

Структура 
 Tempo guisto ― Adagio non troppo
 
 Allegro — Presto — Andante un poco tranquillo — Allegro

Исполнительский состав 
 3 флейты
 2 гобоя
 2 кларнета
 2 фагота
 4 валторны
 3 трубы
 3 тромбона
 туба
 литавры
 цимбалы
 треугольник
 тамбурин
 малый барабан
 челеста
 струнные

Примечания

Литература 
 
  See pages 92-111.

Ссылки 
 

Симфонии Карла Нильсена